Por Xarmenta se puede referir tanto a:

 Asociación Berciana da Lingua Xarmenta, asociación cultural berciana.
 Premio Xarmenta, premios que otorga la Asociación Berciana da Lingua Xarmenta.